CRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caravelas (Buenos Aires) (Brasile)
 CRQ – codice vettore ICAO di Air Creebec
 crq – codice ISO 639-3 della lingua chorote iyo'wujwa